Чемпионат Чехии по чешским шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам.

Чемпионы

Ссылки 
 Список чемпионов Чехии 

Соревнования по шашкам
Чешские шашки